Niemcy:
 Sankt Katharinen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Sankt Katharinen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied